Dette er en liste over Formel 1-konstruktører som har konkurreret i FIA's Formel 1-verdensmesterskab.

Terminologi: Konstruktør vs. team 
I Formel 1-racing har udtrykkene "konstruktør" (constructor) og "deltager" (entrant) specifikke og forskellige betydninger. En deltager er den person eller selskab som registrerer en bil og en kører til et løb, og som derefter er ansvarlig for at forberede og vedligeholde bilen i løbet af løbsweekenden. Som følge af denne forberedende rolle og den aktive involvering i gennemførelsen af løbet er udtrykket "team" blevet det almindelige udtryk for en deltagers organisation.

Konstruktører 
I henhold til artikel 6.3 i FIA Sporting Regulations og Concorde-aftalen mellem FIA og Formel 1-teamsene er konstruktøren af en motor eller chassis er den person (inkluderet enhver virksomhed eller organisation) som ejer de intellektuelle rettigheder til motoren eller chassiset. Vinder af verdensmesterskabet for Formel 1-konstruktører er det konstruktør-team som som har opnået flest point i løbet af sæsonen. Teamets navn skal omfatte konstruktøren af både chassis og motor. Følgelig, hvis konstruktøren af motor og chassis er den samme, så som Ferrari eller Mercedes, så er teamets navn simpelthen navnet på den konstruktør. Men hvis chassis og motor er konstrueret af forskellige virksomheder så skal teamnavnet omfatte begge, med navnet på chassiskonstruktøren placeret foran navnet på motorkonstruktøren, så som McLaren-Mercedes, Red Bull-Renault og Marussia-Cosworth. Eftersom både motor og chassis er inkluderet i navnet, så vil chassis kørt med forskellige motorer (eksempelvis Lotus-Ford og Lotus-BRM) blive betegnet som to separate konstruktørteams. Verdensmestertitlen bliver tildelt konstruktøren af chassiset til teamet som opnår flest point. Af denne grund omfatter denne liste kun chassis-konstruktører. For mere information om motorer, se Formel 1-motorer.

Teams 
Siden starten af 1980'erne har der vært et krav fra FIA at deltagere i Formel 1-løb ejer de intellektuelle rettigheder til chassiset som de deltager med, og som følge af dette har udtrykkene "deltager" og "konstruktør", og følgelig også "team", blevet synonyme. Forud for dette kunne konstruktører sælge sine chassis til så mange andre teams som de ønskede. I 1960'- og 1970'erne blev chassis fra Brabham og Lotus i stor udstrækning brugt af andre teams, og der var mange konkurrencedygtige teams som aldrig byggede sine egne chassis. Det mest succesrige eksempel var Rob Walker Racing Team, som stod for de første sejre i Formel 1 for både Cooper og Lotus.

Der har vært enkelte undtagelser, hvor et specialiseret selskab, som ikke selv har deltaget i mesterskabet, er blevet hyret til at designe og bygge et chassis for et team. Et eksempel er Lola, som i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne byggede biler for Larrousse og Scuderia Italia. Larousse fik sine point i -sæsonen slettet efter at FIA kom frem til at de uretmæssigt havde nomineret sig selv og ikke Lola som chassis-konstruktør. I 1978 blev det nye Arrows-team, som var blevet etableret af tidligere Shadow-ansatte, sagsøgt af Shadow som mente at Arrows FA/1-bilen var en kopi af Shadows DN9. Shadow fik medhold i britisk High Court, som nedlagde forbud mod at Arrows skulle få deltagelse i løb med FA/1. Der har også været senere sager med Ligier (1995), Sauber (2004), Scuderia Toro Rosso (2006 & 2007) og Super Aguri (2007 & 2008) hvor teams er blevet beskyldt for at bruge et chassis produceret af en anden konstruktør (henholdsvis Benetton, Ferrari, Red Bull og Honda). Def blev dog ikke grebet ind mod nogle af disse teams, eftersom sportens styrende organer i hvert enkelt tilfælde fandt at teamet ejede de intellektuelle rettigheder til chassiset, som de deltog med.

Liste over konstruktører

Konstruktører i 2019-sæsonen 
Forklaring: 
Tabellen viser situationen efter sæsonafslutningen .

Tidligere konstruktører 
Forklaring: 

Noter til tabellerne:
  - Teamet skiftede navn til Caterham før -sæsonen. Det hed i  Lotus Racing og i  Team Lotus.
  - Force India er en fortsættelse af Spyker-teamet, som før -sæsonen blev opkøbt af Vijay Mallya.
  - Teamet blev etableret under navnet Campos Meta, men ændrede navn til HiSpanien Racing før de havde kørt nogle løb. Til -sæsonen blev navnet igen ændret til HRT F1 Team.
  - Lotus F1 er en fortsættelse af Renault-teamet, som deltog fra  til .
  - Marussia-teamet er en fortsættelse af Virgin Racing, som deltog i sæsonerne  og .
  - Det nuværende Mercedes-team er en fortsættelse af Brawn GP, som blev opkøbt af Mercedes-Benz før -sæsonen.
  - Red Bull Racing er en fortsættelse af Jaguar Racing, som blev købt fra Ford af Red Bull GmbH før -sæsonen.
  - Det oprindelige Sauber-team blev efter -sæsonen opkøbt af BMW, og teamet deltog fra 2006 til 2009 under navnet BMW Sauber. BMW trak sig ud af Formel 1 efter -sæsonen og teamet blev købt tilbage af Peter Sauber.
  - Toro Rosso er en fortsættelse af Minardi-teamet, som blev købt af Red Bull GmbH før -sæsonen.
  - Fra 1950 til 1957 var Alta også motorleverandør til teamsene HWM, Cooper og Connaught.
  - Arrows blev kaldt Footwork Arrows fra 1991 til 1996.
  - I  og  var ATS motorleverandør til teamdene Derrington-Francis og Charles Vögele Racing, som deltog i et løb hver. 
  - BAR var en fortsættelse af Tyrrell Racing som i 1997 blev købt af British American Tobacco. Teamet blev senere videreført som Honda (2006), derefter Brawn (2009), og Mercedes GP (2010).
  - Benetton Racing var en fortsættelse af Toleman-teamet, som blev opkøbt af Benetton-familien efter 1985-sæsonen. Teamet blev solgt videre til Renault i 2000 og videreført som Renault F1, som senere blev Lotus F1.
  - Fra 1986 til 1995 kørte Benetton med britisk licens, og fra 1996 til 2001 med italiensk licens.
  - Coloni blev i 1991 opkøbt af Andrea Sassetti og videreført som Andrea Moda Formula.
  - Frank Williams Racing Cars inkluderer også bilerne til Politoys (), Iso Marlboro (-) og Wolf-Williams (). Før 1972 kørte FWRC kundechassis. Teamet blev videreført som Walter Wolf Racing efter at Walter Wolf overtog aktiemajoriteten i selskabet. Det nuværende WilliamsF1 var en ny konstruktør som blev etableret af Frank Williams og Patrick Head efter at Williams forlod Wolf-Williams, under navnet Williams Grand Prix Engineering.
  - Jaguar Racing var en fortsættelse af Stewart Grand Prix som blev købt af Ford i 1999. Teamet blev før -sæsonen opkøbt af Red Bull GmbH og videreført som Red Bull Racing.
  - Jordan-teamet blev før -sæsonen solgt og videreført som Midland F1 Racing, senere Spyker F1 (2007) og Force India (2008).
  - Inkluderer ikke Kurtis' deltagelse i Indianapolis 500 fra 1950 til 1960.
  - Leyton House var en fortsættelse af March Engineering.
  - Ligier blev videreført som Prost Grand Prix.
  - Lola inkluderer også bilerne til Larrousse () og Mastercard Lola ().
  - March blev videreført som Leyton House Racing, men dukkede senere op som March for en sidste sæson.
  - Midland var en fortsættelse af Jordan Grand Prix, som senere blev videreført som Spyker F1 (2007), og derefter Force India (2008).
  - Minardi blev videreført som Scuderia Toro Rosso.
  - Osella blev videreført som Fondmetal.
  - Prost var en fortsættelse af Ligier.
  - Renault skiftede før 2011-sæsonen fra fransk til britisk licens, som følge af samarbejdet med bilfabrikanten Lotus
  - Shadow havde amerikansk licens fra 1973 til 1975 og britisk licens fra 1976 til 1980.
  - Spyker var en fortsættelse af Jordan Grand Prix og Midland F1 Racing, og blev senere igen videreført som Force India.
  - Stewart blev videreført som Jaguar Racing.
  - Toleman blev videreført som Benetton Formula.
  - Tyrrell blev videreført som British American Racing.
  - Teamet blev etableret under navnet Manor GP, men ændrede navn til Virgin Racing før de havde kørt nogen løb. Til -sæsonen blev navnet igen ændret, til Marussia Virgin Racing.
  - Virgin-teamet skiftede før 2011-sæsonen fra en britisk til russisk licens, som følge af samarbejdet med Marussia
  - Wolf var en fortsættelse af Frank Williams Racing Cars.

Konstruktører i Indianapolis 500 1950-1960 
Dette er konstruktører hvis eneste deltagelse i verdensmesterskabet var i Indianapolis 500, som var en del af verdensmesterskabet fra 1950 til 1960. Alle var hjemmehørende i USA.

Private deltagere 
Dette er en liste over deltagere som aldrig byggede sit eget chassis, og derfor ikke var "konstruktører":

Referencer 

Al statistik og øvrige data er hentet fra:

 Formula1.com 
 ChicaneF1.com 
 StatsF1.com 
 All Formula One Info